Zekes kan avse

 Zekes Bar – en fiktiv bar i Stockholm i den tecknade serien Arne Anka
 Zekes (musikgrupp) – ett svenskt dansband som medverkade i Dansbandskampen 2009